Aspindza (gemeente), een gemeente in de regio Samtsche-Dzjavacheti in Georgië
 Aspindza (stad), een daba in en het administratieve centrum van deze gemeente